2 miejscowości w Polsce: 
 Wirów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka 
 Wirów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino